Волковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волковщина — деревня, Коробовский сельсовет, Глубокский район, Витебская область.
 Волковщина — деревня, Новопогостский сельсовет, Миорский район, Витебская область.
 Волковщина — деревня, Иодский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область.
 Волковщина — деревня, Каменнологский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область.
 Волковщина — деревня, Залесский сельсовет, Воложинский район, Минская область.
 Волковщина — деревня, Роговский сельсовет, Минский район, Минская область.
 Волковщина — деревня, Красненский сельсовет, Молодечненский район, Минская область.
 Волковщина — деревня, Ленинский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область.
 Волковщина — деревня, Шепелевичский сельсовет, Круглянский район, Могилёвская область.

Россия 
 Волковщина — деревня в Котельничском районе Кировской области.